Zeslandentoernooi 2020 (mannen), een Rugby union toernooi in 2020 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2020 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2020 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2020 (onder 20), een Rugby union toernooi in 2020 voor teams onder 20.